Инзагату́й () — улус (село) в Джидинском районе Бурятии. Образует сельское поселение «Инзагатуйское».

География 
Улус расположен в 53 км северо-восточнее районного центра — села Петропавловка, в 10 км севернее автомобильной трассы Р440 Гусиноозёрск — Закаменск, на южных склонах горы Бурин-Хан, отрога Малого Хамар-Дабана.

История 
История селения берёт начало с переселения в Инзагатуйскую долину рода алагуй в конце XVII века. В улусах долины жили семьи казаков-бурят, нёсших пограничную службу.

Происхождение названия 
По преданию, давным-давно в этих местах охотился великий Чингисхан, который, увидев двух изюбрей и трёх маленьких косуль (по-бурятски «инзаган» — косуля-сеголетка), дал название этой долине.

Население

Экономика 
Большинство инзагатуйцев занимается скотоводством. В селе успешно работает несколько крестьянско–фермерских хозяйств.

Социальная инфраструктура 
 Средняя школа
 Участковая больница
 Дом культуры
 Библиотека
 Почта

Достопримечательности 

 Священная гора Бурин-Хан. На её вершине есть небольшое чистое озеро и целебный источник. 
 Скульптурная композиция «Пять косуль»

Известные люди 
 Аюшеев, Радна Будаевич (1922—1944) —  участник Великой Отечественной войны, снайпер морской пехоты Северного флота
 Жалсараев, Дарма-Доди Аюшеевич (1904—1997) — лама, ширээтэ (настоятель) Иволгинского дацана в 1980—1986 гг.
 Гомбо-Сурун Цыремпилова — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР четырёх созывов, лучший овцевод  республики 1963 года.
 Дарицыренова (Ринчинова) Мария Николаевна — Заслуженный учитель Бурятской АССР, ветеран труда и тыла в годы Великой Отечественной войны.

Источники 
 Руднев. Бурин-Хан-Ула // Байкал, 1899 г. (№№ 19-20), 1900 г. (№№ 1-2)
 Титовский Н. Г. Отчет об экскурсии на гору Бурин-хан летом 1900 года // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. IV, вып. 1, 1901, стр. 81-96.
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство "Время странствий", 2011. стр. 67-68.

Примечания

Ссылки 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2011. стр. 151-154
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района